Willard (band), een metalband
Willard (album), een muziekalbum van John Stewart uit 1970
 Willard (boek), een roman van Stephen Gilbert
Willard (1971), een film uit 1971, gebaseerd op bovenstaand boek
Willard (2003), een film uit 2003 en remake van de film uit 1971
Willard Hotel, een hotel in Washington, D.C.

Willard kan ook verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Willard (Kansas)
Willard (Missouri)
Willard (New Mexico)
Willard (Ohio)
South Willard (Utah)
Willard (Utah)